Лос Алмендрос има више значења:

 Лос Алмендрос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алмендрос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алмендрос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Алмендрос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Алмендрос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Алмендрос (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алмендрос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алмендрос (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Алмендрос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Алмендрос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Алмендрос (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Алмендрос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Алмендрос (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Алмендрос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Алмендрос, Бугамбилијас (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Алмендрос (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Алмендрос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Алмендрос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Алмендрос (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Алмендрос (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Алмендрос (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику